Алдан — власна назва.

Топоніми

Алдан (Португалія) — парафія.

Алдан (місто)  — в Якутії.
 Алдан (річка) — в Якутії.
 Алдан (аеропорт)